Kusonje est un toponyme qui peut désigner :
 Kusonje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Osmaci et dans la République serbe de Bosnie ;
 Kusonje, un village de Croatie situé dans la municipalité de Pakrac, comitat de Požega-Slavonie.